Valleroy kan syfta på:
 Valleroy, Doubs
 Valleroy, Haute-Marne
 Valleroy, Meurthe-et-Moselle